Ел Хурел има више значења:

 Ел Хурел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хурел (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику